Val Milhomen (Macapá, ) é um cantor, compositor e arranjador brasileiro.

Foi premiado em 1983, no 3º Festival do SESC Amapá.

Discografia 
 Senzalas (1996)

Obras 
 Case Comigo
 Dança das Senzalas (com Zé Miguel e Joãozinho Gomes)
 Jeito Tucuju (com Joãozinho Gomes)
 Mão de Couro (com Joãozinho Gomes)
 Me Leva
 Rosário de Ouro (com Joãozinho Gomes)

Naturais de Macapá
Cantores do Amapá
Compositores do Amapá
Arranjadores do Amapá